Die Tippeligaen 2005 war die 61. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 15. Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 10. April 2005 und endete am 19. November 2005 mit dem zweiten Relegationsspiel.

Modus 
Die vierzehn Teams der Liga spielten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 26 Spiele absolvierte. Die zwei Letztplatzierten mussten absteigen. Der Drittletzte musste in Hin- und Rückspiel gegen den Drittplatzierten der Adeccoligaen um den Verbleib in der Tippeligaen spielen.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Zum ersten Mal nach 1991 gewann eine andere Mannschaft als Rosenborg BK. Nach dreizehn Meisterschaften in Folge, errang der Verein nur den 7. Platz und qualifizierte sich damit nicht einmal für einen europäischen Wettbewerb. 

Die Saison war gekennzeichnet von Spannung bis zum letzten Spiel der Saison. In der Vorrunde lag die Mannschaft des Aufsteigers IK Start an der Tabellenspitze. Sie konnten sich bis zu sechs Punkte Vorsprung erarbeiten. In der Rückrunde kam dann Vålerenga Oslo heran. Die Führung wechselte ständig zwischen diesen beiden Mannschaften. Die Entscheidung fiel erst am letzten Spieltag. Obwohl Vålerenga Oslo nur unentschieden spielte wurden sie Meister, da gleichzeitig IK Start Zuhause verlor. 

Den Pokal gewann zum zweiten Mal nach 1994 Molde FK.

Von den beiden Aufsteigern konnte sich nur IK Start in der Tippeligaen halten. Aalesunds FK musste wieder in die 1. divisjon absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 

|}
Molde FK blieb in der Tippeligaen.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt nach gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 2005